Jerzy Jankowski (1887-1941) – polski poeta
 Jerzy Jankowski (1920-1986) – polski kierowca i konstruktor wyścigowy
 Jerzy Jankowski (1933-2020) – polski geofizyk
 Jerzy Jankowski (1950–2020) – polski działacz i popularyzator sportu wśród osób niepełnosprawnych
 Jerzy Jankowski (ur. 1953) – polski polityk

Zobacz też 
 Jankowski

Przypisy